

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulz“ beginnt.

Mulz 



Mulze 
 Mulzer, Erich (1929–2005), deutscher Historiker, Vorsitzender des Vereins Altstadtfreunde Nürnberg e.V.
 Mulzer, Hubert (* 1944), deutscher Schauspieler und Nachrichtensprecher
 Mulzer, Ignaz (1726–1772), Jesuit und Kirchenrechtler
 Mulzer, Johann (* 1944), deutscher organischer Chemiker
 Mulzer, Karl von (1805–1875), bayerischer Verwaltungsbeamter und Staatsminister
 Mulzer, Max von (1893–1916), bayerischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Mulzer, Paul (1880–1947), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer